Провинция Понтеведра () входит в автономное сообщество Галисия и включает в себя 61 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Понтеведры также объединены в 10 комарок: Виго (11 муниципалитетов), Сальнес (9), Понтеведра (8), Кальдас (7), Деса (6), Кондадо (5), Бахо-Миньо (5), Параданта (4), Моррасо (4) и Табейрос — Тьерра-де-Монтес (3).

Провинция Понтеведра занимает площадь в 4495 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Понтеведра, крупнейшим её муниципалитетом по численности населения является город Виго. Самый же большой по площади муниципалитет Понтеведры — Лалин (326,83 км²), а самый маленький — Мондарис-Бальнеарио (2,3 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Галисии, их названия на испанском и галисийском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте Галисии соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Понтеведра указано расположение центров её муниципалитетов.

Примечания

Ссылки 

 
 

Понтеведра
Понтеведра